Александр Кан:
 Кан, Александр Михайлович (род. 1954) — джазовый критик, журналист, продюсер, культурный обозреватель русской службы Би-би-си (Лондон).
 Кан, Александр Рюрикович (род. 1963) — католический священник.
 Кан, Александр Сергеевич (1925—2017) — историк-скандинавист, сын Сергея Борисовича Кана.